Boltaña kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Boltaña (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Huesca, 
 Boltaña (kommun), Aragonien, Provincia de Huesca, 

Robotskapade Spanienförgreningar